BBC Radio 1 Live in Concert může být:

 BBC Radio 1 Live in Concert (album, Nazareth) – album skupiny Nazareth (1973)
 BBC Radio 1 Live in Concert (album, Caravan) – album skupiny Caravan (1991)
 BBC Radio 1 Live in Concert (album, New Order) – album skupiny New Order (1992)
 BBC Radio 1 Live in Concert (album, Atomic Rooster) – album skupiny Atomic Rooster (1993)